Крапивник — мелкая птица семейства крапивниковые

Топоним 
 Крапивник — деревня, Россия, Ивановская область, Тейковский район, Тейковский сельсовет
 Крапивник — село, Украина, Ивано-Франковская область, Калушский район, Выгодская община
 Крапивник — село, Украина, Ивано-Франковская область, Калушский район, Калушская община
 Крапивник — село, Украина, Львовская область, Самборский район, Добромильская община
 Крапивник — река, Украина, Ивано-Франковская область, Калушский район

См. также 
 Новый Крапивник
 Старый Крапивник
 Крапивники